2 miejscowości w Polsce: 
 Rywałd – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Radzyń Chełmiński 
 Rywałd – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański